João Sousa era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Tallon Griekspoor ha battuto Benjamin Bonzi con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Marin Čilić (quarti di finale, ritirato)
  Botic van de Zandschulp (semifinale)
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)
  Sebastián Báez (secondo turno)

  Alex Molčan (primo turno) 
  Filip Krajinović (quarti di finale) 
  Jaume Munar (primo turno) 
  Aslan Karacev (semifinale)

Wildcard 

  Manas Manoj Dhamne (primo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

  Mukund Sasikumar (primo turno)

Qualificati 

  Flavio Cobolli (secondo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

  Ramkumar Ramanathan (primo turno) 
  Maximilian Marterer (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2023